Březová, città del distretto di Sokolov, nella regione di Karlovy Vary
Březová, comune del distretto di Beroun, in Boemia Centrale
Březová, comune del distretto di Karlovy Vary, nell'omonima regione
Březová, comune del distretto di Opava, nella regione di Moravia-Slesia
Březová, comune del distretto di Uherské Hradiště, nella regione di Zlín
Březová, comune del distretto di Zlín, nell'omonima regione
Březová nad Svitavou, città del distretto di Svitavy, nella regione di Pardubice
Březová-Oleško, comune del distretto di Praha-západ, in Boemia Centrale